John Aldrich ist der Name folgender Personen:

* John Aldrich (Politiker) (um 1520–1582), englischer Politiker
 John Abram Aldrich (1878–1972), kanadisch-US-amerikanischer Physiker und Astronom
 John H. Aldrich (John Herbert Aldrich; * 1947), US-amerikanischer Politikwissenschaftler 
 John Merton Aldrich (1866–1934), US-amerikanischer Zoologe und Entomologe 
 John Warren Aldrich (1906–1995), US-amerikanischer Vogelkundler